Шатодён ():

Топонимы 
 Шатодён — город во Франции в департаменте Эр и Луар.
 Шатодён — округ во Франции в департаменте Эр и Луар.
 Замок Шатодён — средневековый замок в долине Луары.
 Виконтство Шатодён — средневековое феодальное образование с центром в городе Шатодён, существовавшее с 956 до 1395 года.

Прочее 
 Шатодёнский дом — знатный французский род, представители которого были виконтами де Шатоден и графами дю Перш.